La Toile d'araignée () est une pièce de théâtre originale d'Agatha Christie de 1954 ;
 La Toile d'araignée () est un film de Vincente Minnelli, sorti en 1955 ;
 La Toile d'araignée () est un film de Stuart Rosenberg, sorti en 1975 ;
 La Toile d'araignée est un film de Jacques Giraldeau sorti en 1979 ;
 La Toile d'araignée () est un film allemand de Bernhard Wicki, sorti en 1989 ;
 La Toile d'araignée () est un roman de Charles Osborne adapté de la pièce éponyme d'Agatha Christie de 1954.